Horvátország
Kričke falu Drniš községben, Šibenik-Knin megyében
Kričke falu Novszka községben, Sziszek-Moslavina megyében
Kričke falu Pakrac községben, Pozsega-Szlavónia megyében